McDowell může být:

příjmení
 Malcolm McDowell (* 1943) – anglický herec a scenárista
 Nancy McDowell – etnoložka

ostatní
 McDowell County – 2 okresy v USA